Amilcare – nome proprio di persona italiano maschile
Amilcare I – condottiero e re cartaginese, figlio di Annone, guidò le forze cartaginesi nella Battaglia di Imera del 480 a.C.
Amilcare II – generale cartaginese, guidò una campagna contro Agatocle di Siracusa nel 319 e nel 313 a.C.
Amilcare – comandante cartaginese sconfitto a Tindari e a Capo Ecnomo durante la prima guerra punica
Amilcare – condottiero cartaginese figlio di Gisgone
Amilcare Barca (circa 270 a.C.-228 a.C.) – generale cartaginese durante la prima guerra punica, e padre di Annibale.